Ромина Сарина Опранди (; родилась 29 марта 1986 года в Йегенсторфе, Швейцария) — итало-швейцарская профессиональная теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде; полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2002); победительница одиночного турнира Orange Bowl (1998, турнир для 12-летних).

Биография 

Ромина Опранди — одна из двух детей Роми и Роберто Опранди (её отец — гражданин Италии, а мать — гражданка Швейцарии; сама Ромина Опранди с момента рождения имеет паспорта обоих государств, но в спортивных соревнованиях она до февраля 2012 года играла как гражданка Италии). Брат Ромео (по мере развития карьеры сестры выступал в роли её тренера). Родители владеют собственным спортивным центром.

На корте предпочитает действовать у задней линии; лучший удар — укороченный, любимое покрытие — грунт.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (40)

Победы (25)

Поражения (15)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (13)

Победы (11)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Италии
Теннисисты Швейцарии